Il detentore del titolo John Newcombe ha battuto in finale Stan Smith 6–3 5–7 2–6 6–4 6–4.

Teste di serie
 Rod Laver (quarti di finale)
 John Newcombe (campione)
 Ken Rosewall (semifinali)
 Stan Smith (finalista)
 Arthur Ashe (terzo turno)
 Cliff Richey (quarti di finale)
 Ilie Năstase (secondo turno)
 Cliff Drysdale (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1971